Most Uniwersytecki w Bydgoszczy
 Most Uniwersytecki w Poznaniu
 Mosty Uniwersyteckie we Wrocławiu